Dziony ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Dziony (* 1976), deutscher Basketballspieler 
 Wolfgang Dziony (* 1949), deutscher Musiker und Komponist